Termenul Meduză se poate referi la:

Meduză (animal), un nume dat mai multor (specii de) animale marine din încrengătura celenteratelor, cu corpul gelatinos, transparent, în formă de ciupercă
Meduză (mitologie), ființă fabuloasă din mitologia antică, închipuită ca o femeie cu șerpi în loc de păr, una din cele trei Gorgone, care a fost răpusă de Perseu

Meduză povești cu tâlc in care ea da sfaturi